Аглинцев — русская фамилия армянского происхождения (армянская форма написания: Аглинцян).

Аглинцевы — российский дворянский род армянского происхождения.
Его представители:
 Аглинцев, Давид Осипович (ум. до 1917) — подполковник, владелец знаменитой дачи в Кисловодске (ныне — санаторий «Узбекистан»).
 Аглинцева, Екатерина Давидовна (1883—1968) — дочь предыдущего, пианист и музыкальный педагог. 
 Аглинцев, Константин Константинович (1905—1964) — внук Д.О. Аглинцева, основатель российской дозиметрии и метрологии, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой физики ЛИТМО.

См. также 
 Аглинц, Кристина Сергеевна (наст. фамилия Аглинцян, род. 1973) — российская певица и композитор.